Lattanzi est un nom de famille porté par :

 Antonella Lattanzi (1979-), romancière et scénariste italienne ;
 Chloe Lattanzi (1986-), chanteuse et actrice américaine ;
 Riccardo Lattanzi (1934-1991), arbitre de football italien ;
 Tina Lattanzi (1897-1997), actrice italienne.